Подсне́жник:
 Подснежник () — род растений семейства Амариллисовые.
 Подснежники — народное название растений, которые цветут очень рано, сразу или вскоре после таяния снега. В различных регионах России так могут называться различные растения; среди них: , особенно Ветреница дубравная; ; , .

В искусстве:
 Подснежник (альманах) — литературный альманах, издававшийся в 1829 и 1830 годах.
 Подснежник (журнал) — детский журнал, издававшийся в Петербурге в 1858—1862 годах.
 Подснежники (картина) — картина Данте Габриэля Россетти (1873).
 Пора таёжного подснежника — фильм Ярополка Лапшина (СССР, 1958).
 Праздник подснежников () — кинокомедия Иржи Менцеля (Чехия, 1983).

См. также 
 (1250) Галантус — астероид главного пояса.
 Галантамин — лекарственное средство.

Примечания